Нижний Стан — название населённых пунктов в России:

 Нижний Стан — село в Кыринском районе Забайкальского края.
 Нижний Стан — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края.